Volksdagblad (China), Chinese krant
 Volksdagblad (Nederland), voormalige Nederlandse krant